Премия Гарольда Пендера () — высшая награда факультета инженерного дела и прикладной науки Пенсильванского университета. Вручается выдающемуся инженеру за значительный вклад в образ жизни общества. Учреждена в 1972 году, награждение проводится с 1972 года. Награда включает в себя лекцию, церемонию вручения и торжественный приём.

Лауреаты 

Премией награждены:

 2013: Лисков, Барбара 
 2010: Кан, Роберт Эллиот и Серф, Винтон
 2006: Дресселгауз, Милдред
 2003: Ритчи, Деннис и Томпсон, Кен
 2002: Хопфилд, Джон
 2000:  Килби, Джек
 1999: Холланд, Джон Генри
 1995: Данциг, Джордж
 1993: Hiroshi Inose
 1991:  Пензиас, Арно Аллан
 1990: Скотт, Дана
 1989:  Эсаки, Лео
 1988:  Бардин, Джон
 1987:  Саймон, Герберт
 1986: Ronold W. P. King
 1985: Ярив, Амнон
 1984:  и Конвей, Линн
 1983: Бэкус, Джон
 1982: Уилкс, Морис Винсент
 1981: Хэмминг, Ричард Уэсли
 1980: Нойс, Роберт
 1979: Лэнд, Эдвин Герберт
 1978: Шеннон, Клод
 1977:  
 1976: Риковер, Хайман Джордж
 1975: Chauncey Starr
 1974: Peter C. Goldmark
 1973: Мокли, Джон и Эккерт, Джон Преспер
 1972: Edward E. David Jr.

Ссылки 
 Сайт премии

Премии США
Научные награды США
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1972 году
Награды в области технических наук
Пенсильванский университет